FIPS – programma informatico per gestire partizioni
 Federazione Italiana Pesca Sportiva – organismo oggi chiamato Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee (FIPSAS)
 Federal Information Processing Standard – Regole e misure comuni che devono osservare i vari dipartimenti del governo degli Stati Uniti